Шевель

 Шевель Вікторія Іванівна (1976) — українська поетеса
 Шевель Георгій Георгійович (1919—1988) — український радянський партійний і державний діяч
 Шевель Юрій Миколайович — український футболіст, нападник аматорського клубу «Музичі».